Fonck ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Fonck (1819–1898), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 August Fonck (1868–1935), deutscher Offizier und Kolonialbeamter, Bruder von Heinrich Fonck
 Bernard Fonck, belgischer Westernreiter
 Catherine Fonck (* 1968), belgische Ärztin und Politikerin
 Cecilia Carolina Bolocco Fonck (* 1965), chilenische Miss Universum, siehe Cecilia Bolocco
 Gerhard Fonck, Bürgermeister von Kalkar
 Heinrich Fonck (1867–1933), deutscher Offizier und Kolonialbeamter, Bruder von August Fonck
 Jan Fonck († 1585), Kleriker und Diplomat in spanischen Diensten; nominierter Bischof von Gent
 Jean-Luc Fonck, belgischer Musiker
 Leopold Fonck (1865–1930), deutscher katholischer Theologe
 Martin Wilhelm Fonck (1752–1830), Propst des Kölner Doms
 René Fonck (1894–1953), französisches Fliegerass im Ersten Weltkrieg

Fonck ist der Name des folgenden Unternehmens:
 Automobiles Fonck, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Fonk
 Vonck
 Vonk